Kwa kan syfta på: 

 Kwaspråk – en grupp språk som talas i den sydöstra delen av Elfenbenskusten, i Ghana, Togo och Benin och i sydvästra delen av Nigeria
 Kwa – en flod mellan Fimis utlopp i Kasai och dess utlopp i Kongofloden, se Kasai